Шпагин — русская фамилия. Известные носители:
 Шпагин, Алексей Алексеевич (1879—1938) — депутат II Государственной думы Российской империи, председатель Пермского исполкома.
 Шпагин, Василий Никифорович (1913—1995) — Герой Советского Союза.
 Шпагин, Георгий Семёнович (1897—1952) — советский конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда.